Tisamenus – syn Orestesa i Hermiony. Prawnuk Zeusa. Przejął tron Sparty po rodzicach.

Bibliografia 
 ,,Mitologia grecka i rzymska" autorstwa Katarzyny Marciniak

Królewicze w mitologii greckiej